Herröder ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Herröder (* 1994), deutsche Springreiterin
 Sascha Herröder (* 1988), deutscher Fußballspieler